

Persone 
 Paul Griffen (1975) – rugbista neozelandese naturalizzato italiano
 Everson Griffen (1987) – giocatore di football americano statunitense

Geografia

Austria 
 Deutsch-Griffen – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Griffen – comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)